Příjmení Drechsler nese více různých osobností:

 Angela Drechsler (1883–1961) – sudetoněmecká vlastivědná pracovnice a učitelka hudby
 Heike Drechslerová (* 1964) – německá atletka
 Josef Drechsler (1782–1852) – vídeňský kapelník, hudební skladatel a pedagog pocházející z Čech

Externí odkazy